wnętrostwo u człowieka
 wnętrostwo w weterynarii